Латинская хроника королей Кастилии — историческое сочинение, составленное в нач. XIII в. неизвестным автором, предположительно — королевским канцлером епископом Хуаном Осмским. Сохранилась в рукописи кон. XV в. Охватывает период с нач. XI в. до 1236 г. Является одним из наиболее важных источников по истории Кастилии и Леона в XII — нач. XIII вв.

Переводы на русский язык 
 Часть 1 в переводе Е. В. Перекопской с англ. на сайте Восточная литература

 Часть 2 в переводе Е. В. Перекопской с англ. на сайте Восточная литература

 Часть 3 в переводе Е. В. Перекопской с англ. на сайте Восточная литература

Примечания 

Испанские хроники
История Испании